«Мухаммадия» — медресе в г. Троицке Оренбургской губернии, существовавшее в XIX и начале XX вв.

История 
Учебное заведение было основано в 1846 г. при 2-й соборной мечети Троицка. Первоначально медресе было традиционным конфессиональным учебным заведением с небольшим числом учащихся (в 1869 г. — 25 человек, в 1881 — 35 человек).

В 1896 г. по инициативе попечителей медресе, купцов Яушевых, «Мухаммадия» была преобразована в новометодное училище, что способствовало росту его популярности. Накануне Первой мировой войны в медресе училось уже 250 человек, оно считалось одним из лучших учебных заведений на Южном Урале.

После Октябрьской революции 1917 г. и установления в регионе советской власти медресе было закрыто. Учебное здание и общежитие для студентов стали использоваться в качестве жилых помещений.

Попечители 
Первое каменное здание для медресе было построено на средства троицкого купца М. Уразаева.

В конце XIX в. попечителями учебного заведения были купцы братья Яушевы, которые ежегодно расходовали на его финансирование от 8 до 10 тыс.руб. В 1899 г. купец Мухаммедшариф Яушев завещал 35 тыс.рублей для образования вакуфного фонда для содержания 2-й соборной мечети и медресе «Мухаммадия».

Руководители 
 1846—1868 — Ахмед Халитов
 С 1868 г. — Мухаммад Бикматов
 Нияз Максудов (Вильданов)
 Мулла-Ахметхасан Бикматов

Известные преподаватели и выпускники

Преподаватели 
 Габделбари Баттал, историк, журналист
 Гибад Алпаров, филолог
 Халим Искандеров, журналист
 Мухаммедмунир Хусаинов, историк и писатель

Выпускники 
 Зайнулла Расулев, богослов
 Муллаян Халиков, председатель СНК Башкирской АССР в 1921—1925 гг.
 Ямалетдин Юмаев, писатель и переводчик

Здания 
Сохранилось два здания бывшего медресе.

См. также 
 Расулия (медресе)

Примечания 

Медресе Челябинской области
Здания и сооружения Троицка
Образование в Троицке

Религия в Троицке (Челябинская область)